La Descente de croix est le titre de plusieurs œuvres picturales, dont le thème est la descente de croix du corps du Christ, après sa mort, dans le but de l'ensevelir :
 La Descente de croix, tableau de Fra Angelico (1432-1434) ;
 La Descente de croix, tableau de Rogier van der Weyden (vers 1435) ;
 La Descente de croix, tableau de Rogier van der Weyden (vers 1440) ;
 La Descente de croix, tableau de Pierre Paul Rubens (1612-1614) ;
 Descente de croix, autre tableau de Pierre Paul Rubens (1616-1617).

Voir aussi